Een verkeersweg:
 N922 (België)
 N922 (Nederland), zie Provinciale weg 922

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing